Maarif (ou parfois Maârif avec un accent circonflexe) est un nom propre qui peut désigner:

Toponyme

Maarif (M'Sila), commune de la wilaya de M'Sila

Maârif (Casablanca), un quartier commerçant de Casablanca
 Sebt El Maârif, ville de la région de Casablanca-Settat

Maarif (Azerbaïdjan), un village du raion de Gədəbəy

Patronyme
 Ahmad Syafi'i Maarif (né en 1935), lecteur et militant indonésien
 Mourad Maarif (né en 1983), footballeur marocain

Voir aussi
 Rachid Marif (né en 1943), homme politique algérien